Соревнования по академической гребле среди одиночек у женщин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли с 23 по 30 июля 2021 года на гребном канале Си Форест на юге Токио в районе Кото. В соревнованиях приняли участие 32 спортсменки из 32 стран.

Действующей олимпийской чемпионкой в данной дисциплине являлась австралийская гребчиха Ким Бреннан, которая завершила спортивную карьеру.

Олимпийской чемпионкой Игр-2020 стала новозеландская гребчиха Эмма Туигг, установив в финале новое лучшее олимпийское время (7:13,97). На двух предыдущих Играх Туигг в финале занимала 4-е место, а после Игр в Рио-де-Жанейро приостанавливала карьеру, вернувшись к участия в международных соревнованиях только в 2019 году. Это первая золотая медаль для новозеландских спортсменок в соревнованиях одиночек. Серебряным призёром стала действующая чемпионка Европы россиянка Анна Пракатень, выступавшая по решению МОК в составе сборной Олимпийского комитета России. Бронзовую медаль завоевала австрийская гребчиха Магдалена Лобниг.

На Играх в Токио Судан, Марокко, Уганда, Катар и Намибия впервые в истории были представлены в академической гребле, причём только спортсменка из Судана получила олимпийскую лицензию по решению трёхсторонней комиссии, а все остальные квалифицировались по итогам континентальных отборочных соревнований.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2020 мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований был обновлён олимпийский рекорд, продержавшийся 17 лет. В финальном заезде новозеландская гребчиха Эмма Туигг более чем на 4 секунды улучшила рекордный результат, завершив дистанцию с результатом 7:13,97.

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Источник:

Квалификация 

Квалификация на Олимпийские игры осуществлялась по результатам международных соревнований. Первым этапом отбора стал чемпионат мира 2019 года, по итогам которого стали известны обладатели первых девяти лицензий. 18 олимпийских квот было распределено по результатам континентальных отборочных соревнований. Также две квоты были распределены трёхсторонней комиссией МОК, АНОК, FISA. Ещё одна лицензия была гарантирована хозяевам соревнований, сборной Японии, в том случае, если бы японские гребчихи не смогли получить квоту во время отборочных соревнований. По итогам азиатского квалификационного турнира сборная Японии завоевала континентальную лицензию в одиночках, в результате чего освободившуюся лицензию получила сборная Сингапура, ставшая лучшей из числа неквалифицированных стран в азиатской квалификации.

Результаты

Предварительный этап 
Первые три спортсменки из каждого заезда напрямую проходили в четвертьфинал соревнований. Все остальные спортсменки попадали в отборочные заезды, где были разыграны ещё шесть путёвок в следующий раунд.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Заезд 5

Заезд 6

Отборочный этап 
Первые два спортсменки из каждого заезда проходили в четвертьфинал соревнований. Все остальные гребчихи попадали в полуфинал E/F, где продолжали борьбу за места с 25-го по 32-е.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Четвертьфиналы 
Первые три спортсменки из каждого заезда проходили в полуфинал соревнований. Все остальные гребчихи попадали в полуфинал C/D, где продолжали борьбу за места с 13-го по 24-е.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Полуфиналы

Полуфиналы E/F 
Первые три спортсменки из каждого заезда проходили в финал E. Остальные гребчихи попадали в финал F.

Заезд 1

Заезд 2

Полуфиналы C/D 
Первые три спортсменки из каждого заезда проходили в финал C. Остальные гребчихи попадали в финал D.

Заезд 1

Заезд 2

Полуфиналы A/B 
Первые три спортсменки из каждого заезда проходят в финал A, а остальные в финал B.

Заезд 1

Заезд 2

Финалы

Финал F

Финал E

Финал D

Финал C

Финал B

Финал A

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на сайте Olympedia.org
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации гребли (FISA)